Aglietta ist der Familienname folgender Personen:

 Maria Adelaide Aglietta (1940–2000), italienische Politikerin
 Michel Aglietta (* 1938), französischer Professor